Тарасівці — село в Україні, Новоселицькому районі Чернівецької області;
 Тарасівці, Братство тарасівців, Братерство тарасівців — перше українське націоналістичне об’єднання (1891).